Ханако («ребёнок-цветок») — японское женское имя:
  — супруга принца Масахито
  — японская модель Родена
 Ханако — слониха
  — самка карпа кои, якобы прожившая 226 лет
 Ханако — персонаж японской городской легенды
  — японский журнал для девушек

 Ханако, ханака — странноприимный дом для суфиев